Jastrebovo kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Jastrebovo (distrikt i Bulgarien, Ruse), Obsjtina Ruse, 
 Jastrebovo (distrikt i Bulgarien, Stara Zagora), Obsjtina Opan, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar